Стре́лка — название ряда типографских символов, внешне похожих на стрелу, например: ←, →, ↑, ↓.

В Юникоде 9.0 имеется 520 символов, содержащих в своём описании слово ARROW, 17 символов, содержащих в описании слово ARROWS, и 78 символов, содержащих в описании слово ARROWHEAD (всего 615 символов, из них 18 комбинируемых).

В первоначальной версии ASCII был символ «стрелка вверх» ↑ в позиции 0X5E, но потом его заменили на циркумфлекс ^ (в Юникоде ↑ = U+2191).

Использование

Юникод

Блок «Стрелки»

Блок «Дополнение к стрелкам — A»

Блок «Дополнение к стрелкам — B»

Блок «Дополнение к стрелкам — C»

Блок «Разные символы и стрелки»

Примечания 

Типографские знаки
Пиктограммы